Алексей Константинович Ургалкин (1910—1981) — советский чувашский театральный актёр, режиссёр и педагог. Народный артист СССР (1976).

Биография 
Родился  в селе Елаур (ныне — Сенгилеевского района, Ульяновской области).

Окончил школу крестьянской молодежи. Работал заведующим избой-читальней в Елауре (1925—1931).

В 1932 году окончил актёрскую студию при Магнитогорском ТРАМе (ныне Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина).

Служил в Красной Армии (1932—1935), руководил полковым драмкружком. Работал ответственным исполнителем по организации курсов строительства домны Магнитогорского металлургического комбината (1932) и актёром ТРАМа (1935—1936).

С 1936 года — актёр Чувашского драматического театра (ныне — имени К. В. Иванова) в Чебоксарах. За 45 лет сценической деятельности создал более 250 образов.

В 1938—1940 годах — ассистент режиссёра Чувашского государственного театрального училища, В 1943—1947 — преподаватель Театральной студии при Чувашском драматическом театре. В качестве режиссёра осуществил со студентами Чувашского театрального училища постановки: «Гроза» и «Воспитанница» А. Н. Островского, «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (1938—1940).

Участвовал в радио- и телеспектаклях, в дублировании кинофильмов на чувашский язык.

Депутат Верховного Совета Чувашской АССР 8-9-го созывов.

Умер 7 ноября 1981 года в Чебоксарах. Похоронен на мемориальном кладбище города Чебоксары..

Театральные работы 

 1936 — «Волки и овцы» А. Н. Островского — Беркутов
 1937 — «Как закалялась сталь» по Н. А. Островскому — Жухрай
 1937 — «Пограничники» В. Н. Билля-Белоцерковского — Шатров
 1937 — «Айдар» П. Н. Осипова — Сендиер
 1937 — «Садур и Илем» И. С. Максимова-Кошкинского — Филипп
 1938 — «Земля» Н. Е. Вирты — Листрат
 1938 — «Айдар» П. Н. Осипова — Пичура
 1938, 1948 — «Бедность не порок» А. Н. Островского — Любим Торцов
 1938 — «Гроза» А. Н. Островского — Кудряш
 1939 — «Василиса Мелентьевна» А. Н. Островского — Малюта и Годунов
 1939 — «Айдар» П. Н. Осипова — Улай
 1940 — «Чакка» по поэме С. В. Эльгера — Илюш
 1941, 1948 — «Нарспи» по К. В. Иванову — Сетнер
 1942 — «Отелло» У. Шекспира — Кассио
 1943 — «Лес» А. Н. Островского — Несчастливцев
 1944 — «Голубая двойка» И. С. Максимова-Кошкинского — Камский
 1946 — «Мирандолина» К. Гольдони — Граф
 1948 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Земляника
 1950 — «Айдар» П. Н. Осипова — Айдар
 1950 — «Великий перелом» В. Т. Ржанова — Смолин
 1953 — «Таня» А. Н. Арбузова — Герман
 1953 — «Честь семьи» Г. Мухтарова — Аллан Мерданов
 1954 — «Дар Пугачёва» И. С. Максимова-Кошкинского — Саваламан
 1955 — «Незабываемые дни» С. В. Эльгера — Каврук
 1958 — «У двух парней — одна дума» П. Н. Осипова — Михаля
 1959 — «Нарспи» по К. В. Иванову — Михедер
 1960 — «Старик» М. Горького — Мастаков
 1960 — «Кукушка всё кукует» Н. Т. Терентьева — Вавил
 1961 — «Левониха на орбите» А. Е. Макаёнка — секретарь обкома
 1963 — «Поднятая целина» по роману М. А. Шолохова — Половцев
 1967 — «Великий перелом» В. Т. Ржанова — Энтип
 1968 — «Любовь и тыква» И. Ф. Стаднюка — председатель колхоза
 1968 — «Чёрный хлеб» Н. Ф. Ильбека и Г. К. Микушкина — Шерккей
 1970 — «Волны бьют о берег» Н. Т. Терентьева — Епископ-владыка
 1971 — «Одиночество» Н. Е. Вирты — Сторожев
 1974 — «Кровавая свадьба» Ф. Гарсиа Лорки — отец невесты
 1975 — «Варвары» М. Горького — Редозубов
 1977 — «На распутье» И. А. Петровой-Нарс — Алмуш
 1978 — «Тамара» Г. М. Хухашвили — Амвросий
 1978 — «После молнии — гром» Н. Т. Терентьева — И. Я. Яковлев
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Кнуров
 «Не всё коту масленица» А. Н. Островского — Ахов
 «Мещане» М. Горького — Тетерев
 «На дне» М. Горького — Актёр
 «Первая Конная» Вс. В. Вишневского — Будённый
 «Чакка» по поэме С. В. Эльгера — Тевенеш
 «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова — Вершинин
 «Кужар» П. Н. Осипова — Валька
 «Сутра» Ф. П. Павлова — Ухтерке
 «Ялта» Ф. П. Павлова — Степан
 «Юлиус Фучик» Ю. А. Буряковского — Пешек
 «Люди, которых я видел» С. С. Смирнова — Русаков

Награды и звания 
 Орден Дружбы народов (14.03.1980)
 Орден «Знак Почёта» (1950)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1977)
 Народный артист СССР (1976)
 Народный артист РСФСР (1968)
 Заслуженный артист РСФСР (1957)
 Народный артист Чувашской АССР(1950)
 Заслуженный артист Чувашской АССР (1945)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1953)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1963)
 Знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1957)
 Занесён в Почётную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР (1970).

Память 
 Именем А. К. Ургалкина названы улица в Чебоксарах и улица в селе Елаур Сенгилеевского района Ульяновской области.

Примечания 

Персоналии:Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина
Персоналии:Чувашский драматический театр имени К. В. Иванова
Народные артисты Чувашской АССР
Заслуженные артисты Чувашской АССР
Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР
Похороненные на Чебоксарском кладбище № 1